Senckenberg peut faire référence à : 
 Heinrich Christian von Senckenberg (1704-1768), juriste allemand. 
 Johann Christian Senckenberg (1707-1772), médecin et scientifique allemand.
 Muséum Senckenberg à Francfort.
 Institut de recherche Senckenberg à Francfort.
 Bibliothèque universitaire Johann Christian Senckenberg à Francfort.
 (207687) Senckenberg, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Senckenberg., l'abréviation de la revue scientifique Senckenbergiana